Жерар Филип () е френски актьор.

Биография 
Роден е в Кан на 4 декември 1922 година в семейството на собственик на хотели. Едва 19-годишен, прави първите си стъпки на сцената в театъра в Ница. В киното започва да се снима през 1943 г. Жени се (1951) за писателката Ан Наво (Ан Филип, 1917 – 1990). Имат 2 деца. Талантът му го прави известен по цял свят, особено с филми като „Фанфан лалето“, „Красавиците на нощта“ и „Врящото гърне“.

Жерар Филип умира на 22 ноември 1959 година в Париж от рак на черния дроб, докато работи над филма на Луис Бунюел „Треска в Ел Пао“.

Театър в Берлин носи неговото име. Всяка година в Раматюел, където е погребан, се провежда театрален фестивал в негова чест.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 
 Жерар Филип в gerardphilipe.com
 Жерар Филип в givcos.free.fr

Френски актьори и актриси
Хора от Прованс-Алпи-Лазурен бряг
Носители на награда Сезар
Починали от рак